Мавра́кис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Мавракис, Антониос (в монашестве Аристарх; 1932—2002) — греческий епископ.
  (род. 1989) — греческий актёр.